Das LTP Tennis $60K 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Charleston, Vereinigte Staaten. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 21. bis 27. Juni 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das LTP Tennis $60K 2021 fand am 21. und 22. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)